ou U-166 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale.

 L'Unterseeboot 166, sous-marin de type , construit en 1918 sorti trop tard des chantiers pour participer au conflit de la Première Guerre mondiale et s'est rendu aux forces françaises le  ; devient sous-marin français Jean Roulier jusqu'au , puis démoli.
 L'Unterseeboot 166, sous-marin de type IX.C, construit en 1942 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé le , le seul sous-marin coulé dans le Golfe du Mexique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940